Huaxi bezeichnet:

 Huaxi (花溪区), Stadtbezirk der Stadt Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huaxi (Hongya) (花溪镇), Großgemeinde im Kreis Hongya in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huaxi (Huaning) (华溪镇), Großgemeinde im Kreis Huaning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Huaxi (Huayin) (华西镇), Großgemeinde der Stadt Huayin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huaxi (Bazhou) (花溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huaxi (Qianxi) (花溪彝族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Yi und Miao im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huaxi (Banan) (花溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Banan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Huaxi (Huanghua) (骅西街道), Straßenviertel der Stadt Huanghua in der chinesischen Provinz Hebei
 Huaxi (Xixiu) (华西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xixiu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huaxi (Jiangsu), Dorf in der Volksrepublik China